Henrik af Nederlandene kan henvise til flere personer:

 Prins Henrik af Nederlandene (1820-1879) – søn af kong Vilhelm 2. af Nederlandene og Anna Pavlovna af Rusland
 Hertug Henrik af Mecklenburg-Schwerin (1876-1934) – prinsgemal af Nederlandene som ægtefælle til dronning Vilhelmine af Nederlandene

Se også 
 Prins Hendrik der Nederlanden - det første søgående panserskib i den nederlandske flåde.